Оркан Чынар (; 29 января 1996 года, Дортмунд, Германия) — турецкий и немецкий футболист, полузащитник турецкого клуба «Бешикташ».

Клубная карьера 
Родившийся в Германии Оркан Чынар начинал свою карьеру футболиста в немецком клубе «Гройтер Фюрт». 24 августа 2014 года он дебютировал во Второй Бундеслиге, выйдя на замену в конце гостевого матча с командой «Ингольштадт 04».

В начале 2015 года Оркан Чынар на правах аренды перешёл в турецкий «Газиантепспор». 1 марта того же года он дебютировал в турецкой Суперлиге, выйдя на замену после перерыва в домашней игре с «Касымпашой». 28 октября 2015 года Оркан Чынар забил свой первый гол на высшем уровне, открыв счёт в гостевом поединке против «Трабзонспора».

По итогам сезона 2016/17 «Газиантепспор» вылетел из Суперлиги, а Оркан Чынар перешёл в «Бешикташ». В январе 2018 года он был отдан в аренду «Коньяспору».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте mackolik.com 
 
 
 

Футболисты Турции
Футболисты Германии
Игроки сборной Турции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Газиантепспор»
Игроки ФК «Гройтер Фюрт»
Игроки ФК «Коньяспор»
Игроки ФК «Адана Демирспор»